Denis Aleksandrovitch Chvidki en russe :  (Denis Aleksandrovič Švidkij), et en anglais : , (né le  à Kharkiv, en République socialiste soviétique d'Ukraine) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 1996, il débute avec le Lokomotiv Iaroslavl en Superliga. Puis, il part s'installer en Amérique du Nord vers l'âge de 18 ans, il a joué pour les Colts de Barrie, dans la Ligue de hockey de l'Ontario (OHL). Il a été choisi par les Panthers de la Floride au repêchage d'entrée de 1999 en  en  au total. Après avoir accumulé 106 points en seulement 61 matchs, il a pu savourer la Ligue nationale de hockey avec les Panthers de la Floride. Connaissant quatre saisons de misère, les Panthers le transfèrent la Ligue américaine de hockey pour améliorer son jeu défensif. Il est surtout reconnu comme un joueur rapide et d'être un bon patineur. Il retourne en Russie en 2004. En 2007, il signe au SKA Saint-Pétersbourg.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1996-1997||Torpedo Iaroslavl||Superliga||17||3||2||5||6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1997-1998|| Torpedo Iaroslavl||Superliga||15||1||1||2||2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1998-1999||Colts de Barrie||LHO||61||35||59||94||8||12||7||9||16||2
|-
|1999-2000||Colts de Barrie||LHO||61||41||65||106||55||9||3||1||4||2
|-
|2000-2001||Panthers de Louisville ||LAH||34||15||11||26||20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2000-2001||Panthers de la Floride||LNH||43||6||10||16||16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2001-2002||Panthers de la Floride||LNH||8||1||2||3||2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2001-2002||Grizzlies de l'Utah||LAH||8||2||4||6||2|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2002-2003||Rampage de San Antonio||LAH||54||8||18||26||28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2002-2003||Panthers de la Floride||LNH||23||4||2||6||12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2003-2004||Rampage de San Antonio||LAH||77||15||39||54||30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2003-2004||Panthers de la Floride||LNH||2||0||0||0||0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2004-2005||Lokomotiv Iaroslavl||Superliga||52||7||11||18||24||4||0||0||0||8
|-
|2005-2006||Sibir Novossibirsk||Superliga||25||1||5||6||6||3||0||1||1||0
|-
|2006-2007||Amour Khabarovsk||Superliga||32||6||5||11||32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008||SKA Saint-Pétersbourg||Superliga||35||7||9||16||24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| SKA Saint-Pétersbourg|| KHL|| 37|| 3|| 5|| 8|| 22||-|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010||Kärpät Oulu||SM-liiga||4||0||2||2||2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010||Iougra Khanty-Mansiïsk||Vyschaïa Liga||12||2||3||5||6||10||1||2||3||4 
|-
|2010-2011|| Krefeld Pinguine||DEL|| 32|| 1|| 7|| 8|| 14|| 8|| 2|| 3|| 5|| 12
|-
|2011-2012|| Krefeld Pinguine || DEL || 49|| 4|| 9|| 13|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Scorpions de Hanovre || DEL || 21|| 2|| 2|| 4|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Titan Kline || VHL || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| HC Csíkszereda || MOL Liga || 11 || 7 || 3 || 10 || 2|| -|| -|| -|| -|| -

| 76||11||14||25||30|| -|| -|| -|| -|| -

Trophées et honneurs personnels 
 Participe au Match des étoiles de la Ligue américaine de hockey lors de la saison 2003-2004.

Références 

Naissance en novembre 1980
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Panthers de Louisville
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LAH)
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur des Colts de Barrie
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur des Krefeld Pinguine
Joueur du Titan Kline
Joueur du HC Miercurea-Ciuc
Joueur du SC Miercurea-Ciuc
Attaquant de hockey sur glace